Азадеган лига 2000/2001 () — 19-й сезон чемпионата Ирана по футболу. Он начался 4 августа 2000 года и закончился 19 апреля 2001 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2000/01 на сайте persianleague.com 
 Чемпионат Ирана на rsssf.com 

2000/2001
Иран
Иран
Спорт в Иране в 2000 году
Спорт в Иране в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001